Lis steht für:
 Lis, Fluss in Portugal
 Lis (Échez), Fluss in den französischen Pyrenäen, Nebenfluss des Échez
 Lis (Pique), Fluss in den französischen Pyrenäen, Nebenfluss des Pique
 Lis (Albanien), Gemeinde in Albanien
 Lis (Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lis (Bootsklasse), ein Segelbootstyp
 Lis (Ukraine), Dorf in der Ukraine
 Lis, ein polnisches Genossenschaftswappen der Szalchta
 SZD-25 Lis, ein polnisches Segelflugzeug

Lis ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Lis (* 1959), polnischer Fechter
 Bogdan Lis (* 1952), polnischer Politiker
 Joaquín Eguía Lis (1833–1917), mexikanischer Jurist und Rektor der Universidad Nacional de México
 Kazimierz Lis (1910–1988), polnischer Fußballspieler 
 Leo Lis (1924–1969), deutscher „Mauerflüchtling“
 Lucjan Lis (1950–2015), polnischer Radrennfahrer
 Monika Lis (* 1989), deutsche Rollkunstläuferin
 Raymond Lis (1888–1916), französischer Turner
 Sergio de Lis (* 1986), spanischer Radrennfahrer
 Tomasz Lis (* 1966), polnischer Journalist

LIS steht als Abkürzung für:

 Flughafen Humberto Delgado Lissabon (IATA-Flughafencode)
 Landesinformationsstelle für Sporteinsätze, Koordinationsstellen der deutschen Polizeien für große Sportereignisse
 Landesinstitut für Schule (Bremen), eine Einrichtung des Landes Freie Hansestadt Bremen 
 Landinformationssystem, ein Geoinformationssystem
 Laser Isotope Separation, siehe Laser-Isotopen-Trennung
 Ladeinfrastruktur, siehe Elektromobilität
 Locked-in-Syndrom, eine neurologische Krankheit

Siehe auch:
 Lies
 Lys
 Liss
 LIS (Moholy-Nagy)

Abkürzung